Ла Чоја има више значења:

 Ла Чоја (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Чоја (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Чоја (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Чоја (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Чоја (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Чоја (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Чоја (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Чоја (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Чоја, Ла Питаја (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Чоја (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику